

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Condon (Montana)
 Condon (Oregon)

 Condon-tanúhegy – tanúhegy Oregonban

Ausztrália 
 Condon (Ausztrália)

Franciaország 
 Andert-et-Condon

Hold 
 Condon (holdkráter)